Стремц () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Стремц () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Стремц.
 Стремц () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Бесешть.